Katastrofa autobusu w Peru (2013)
 Katastrofa autobusu w Peru (2015)